Stach ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Stach (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Emma Stach (* 1996), deutsche Basketballspielerin
 Engelhardt Ludwig Stach von Goltzheim (1768–1837), deutscher Generalmajor
 Erich Stach (1896–1990), deutscher Geologe
 Erich Stach (Fußballspieler), deutscher Fußballspieler der 1930er Jahre
 Fredy Stach (1936–2007), deutscher Politiker (SPD)
 Friedrich von Stach (1830–1906), österreichischer Bautechniker und Politiker 
 Georg Stach (1912–1945), deutscher Radrennfahrer
 Ilse von Stach (eigentlich Stach von Goltzheim, 1879–1941), deutsche Schriftstellerin
 Joachim Stach (1896–1945), deutscher Polizist und SS-Führer
 Lotta Stach (* 2002), deutsche Basketballspielerin
 Maria von Stach (1876–1948), deutsche Journalistin und Frauenrechtlerin
 Marcelle Stach (1895–nach 1931), französische Opernsängerin (Sopran)
 Matthäus Stach (1711–1787), deutscher Missionar und Dichter 
 Matthias Stach (* 1962), deutscher Sportjournalist und Kommentator
 Petr Stach (* 1974), tschechischer Schauspieler
 Reiner Stach (* 1951), deutscher Autor, Kafka-Biograph und Publizist
 Stefan Müller-Stach (* 1962), deutscher Mathematiker
 Susi Stach (* 1961), österreichische Schauspielerin und Schauspiellehrerin
 Václav Stach (1754–1831), böhmisch-tschechischer Priester, Dichter und Übersetzer
 Wolfgang Stach (* 1960), deutscher Musikproduzent und -verleger

Siehe auch:
 Stach von Goltzheim
 Stache